Ла Гарапата има више значења:

 Ла Гарапата (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарапата, Сан Рафаел (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарапата (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гарапата (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гарапата (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гарапата (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гарапата (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гарапата (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гарапата (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гарапата (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарапата (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику